Příjmení Fleming nosí více různých osobností:

 Louise Celia Fleming (1862–1899) – afroamerická lékařka a misionářka

 Alexander Fleming (1881–1955) – skotský lékař a bakteriolog, nositel Nobelovy ceny
 Andrew Fleming (* 1963) – americký scenárista a režisér
 Blake Fleming (* 19??) – americký bubeník
 Colin Fleming (* 1984) – skotský profesionální tenista
 Ian Fleming (1908–1964) – britský novinář, námořník a zpravodajský důstojník, autor Jamese Bonda
 John Ambrose Fleming (1849–1945) – britský fyzik a vynálezce
 John Fleming (1785–1857) – skotský entomolog
 King Fleming (1922–2014) – americký jazzový klavírista
 Paul Fleming (1609–1640) – německý lékař a básník
 Peggy Flemingová (* 1948) – americká krasobruslařka, olympijská vítězka
 Renée Flemingová (* 1959) – americká operní pěvkyně, sopranistka, nositelka Ceny Grammy
 Rudymar Flemingová (* 1980) – bývalá venezuelská judistka
 Sandford Fleming (1827–1915) – kanadský inženýr a vynálezce
 Victor Fleming (1883–1949) – americký kameraman a režisér

Skotská příjmení